Ассоциация кинокритиков Торонто () ― организация кинокритиков, базирующихся в Торонто. С 1999 года TFCA является членом Международной федерации кинопрессы.

История
Ассоциация кинокритиков Торонто является официальной организацией вещателей и журналистов из Торонто, которые критикуют фильмы и комментируют их. Участники представляют все основные печатные и электронные издания в городе. Они были членами жюри фестивалей по всему миру, от Канн до Берлина, от Венеции до Торонто.

Ассоциация начала вручать награды в 1998 году, а их знаменитый ужин превратился в крупное ежегодное событие в канадском кинокалендаре, сопровождающееся значительными денежными призами в размере 100 000 долларов, спонсируемым Роджерсом. Денежные призы присуждаются режиссеру лучшего канадского фильма.

Членами-основателями ассоциации, теми, кто присутствовал на первом собрании в августе 1997 года в зале заседаний Национального совета по кино Канады были: Кэмерон Бейли, Норм Уилнер, Лиам Лейси, Питер Хауэлл, Брайан Д. Джонсон, Энджи Болдаррасс, Марк Глассман, Джемма Файлс и Уиндем Уайз.

Категории
 Лучший фильм
 Лучший актер
 Лучшая актриса
 Лучший анимационный фильм
 Лучший режиссер
 Лучший документальный фильм
 Лучший фильм на иностранном языке
 Лучший сценарий
 Лучший актер второго плана
 Лучшая актриса второго плана
 Награда Роджерса за лучший канадский фильм
 Премия Джея Скотта за новые канадские таланты

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт

Культура Торонто
Ассоциации кинокритиков